Leimu ist der Familienname folgender Personen:

 Pekka Leimu (* 1947), finnischer Eishockeyspieler 
 Juha Leimu (* 1983), finnischer Eishockeyspieler